S46 ou S-46 peut faire référence à:

Domaine militaire 
 HMS Churchill (S46), un sous-marin nucléaire d’attaque de la Royal Navy ;
 S-46, un sous-marin de la Marine soviétique.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'épaule et du bras, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 Blériot-SPAD S.46, un avion de ligne français.

Chemin de fer
  Ligne S46 du S-Bahn de Berlin en Allemagne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres